Брајковићи могу да буду:

 Брајковићи (Косјерић), насеље у општини Косјерић, Република Србија
 Брајковићи (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Брајковићи (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Брајковићи (Пазин), насењено мјесто у саставу Града Пазина, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Брајковићи (Канфанар). насељено место у општини Канфанар, Истарска жупанија, Република Хрватска